Ludwigsburg bezeichnet:

 die Kreisstadt Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 den baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg
 das Residenzschloss Ludwigsburg
 Ludwigsburg (Bad Berleburg) in Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Schenkenberg im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Loissin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 die dortige Schloss- und Gutsanlage bei Greifswald
 einen Ortsteil der Gemeinde Waabs im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 das dortige Gut Ludwigsburg und das gleichnamige Herrenhaus
 das Schloss Ludwigsburg (Rudolstadt)
 die Vorburg der Burg Plankenwarth im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark
 das abgerissene Jagdschloss Louisburg Griesheim, Darmstadt, das meist einfach Ludwigsburg genannt wurde
Siehe auch:

 Ludwigsberg
 Louisburg